SG Augsburg ist die Abkürzung für:

 Schachgesellschaft Augsburg
 Sozialgericht Augsburg